Une disposition en quinconce (du latin quincunx, par 5) est un arrangement de cinq unités, comme celui que l'on voit sur un dé : quatre arrangés en carré, un au centre.

Par reproduction du motif, une disposition en quinconce est une disposition répétitive d'éléments, ligne à ligne, où chaque ligne est décalée de la moitié d'un élément par rapport à la ligne qui la précède et à celle qui la suit, ces deux dernières étant alignées entre elles sans décalage. Le motif simple du quinconce est ainsi répété sur l'ensemble des éléments disposés. Les fruits ronds sont généralement disposés ainsi dans les cageots.

Mais le mot « quinconce » ou « quincunx » a d'autres sens :

Un quinconce est une plantation d'arbres ou d'autres espèces végétales disposés en quinconce ou, par extension, une plantation sur plusieurs rangs réguliers ;
La formation en quinconce était une des tactiques de la légion romaine ;
La disposition en quinconce est très utilisée en orfèvrerie ;
Elle l'est aussi en héraldique pour représenter des meubles "semés" (sans nombre précis) (ex. pour un semé de fleurs de lis) ; 
Sir Francis Galton développa une machine intitulée "Quincunx" (quinconce) pour démontrer la loi de distribution normale de Gauss ;
Un calcul en quinconce est parfois effectué en infographie pour un anticrénelage astochastique (anti-aliasing) ;
The Quincunx (Le quinconce, ) est un roman de Charles Palliser publié en 1989 ;
La place des Quinconces à Bordeaux : place principale (une des plus grandes d'Europe), donnant sur la Garonne ;
Les quinconces des Jacobins, au Mans, est un parc public situé dans le Quartier des Jacobins ;
La rue du Quinconce à Angers est une rue bordée de maisons bourgeoises ;
L'Administration des Quinconces est une section du Collège de 'Pataphysique.
Quinconce est une marque française de valorisation immobilière ;
Un serrage en quinconce, est un serrage appliqué aux roues de voitures fixées par au moins cinq écrous. L'on serre alors tous les écrous en serrant un sur deux afin d'obtenir une mise en place équilibrée de la roue.